Theater Instituut Nederland
 Muziek Centrum Nederland